El término Maco (también, MACO) puede referirse, en esta enciclopedia:

 al maco o anuro, nombre dado en la República Dominicana a anfibios que se caracterizan por no tener cola, por presentar un cuerpo corto y muy ensanchado, y por tener las patas posteriores más desarrolladas y adaptadas para el salto;
 al maco, nombre vulgar del fruto de la planta Pouteria lucuma;
 a Maco, una localidad de la Argentina;
 a Maco, una compañía de películas fotográficas;
 a Maco 375, un modelo de automóvil;
 a maco, un idioma perteneciente al grupo de lenguas salibanas;
 a Maco de Compostela, un municipio de la provincia de Valle de Compostela, en la región de Dávao;
 al MACO, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca.